Peschtera aus dem bulgarischen Пещера (mit der Betonung auf der letzten Silbe), deutsch Höhle, ist der Name folgender Orte in Bulgarien.

 eine bulgarische Stadt, siehe Peschtera
 eine bulgarische Gemeinde, siehe Gemeinde Peschtera
 ein bulgarisches Dorf in der Oblast Pernik, siehe Peschtera (Oblast Pernik)
 ein bulgarisches Dorf in der Oblast Smoljan, siehe Peschtera (Oblast Smoljan)
 ein bulgarisches Wasserkraftwerk am Flouss Matniza, siehe Wasserkraftwerk Peschtera
 ein bulgarisches Kloster, siehe Kloster Peschtera

Sonstiges:
 Peschtera-Gletscher, Gletscher auf der Livingston-Insel, Südliche Shetlandinseln, Antarktis